Бедоя () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Алехандро Бедоя — американський футболіст
 Едвін Андрес Кардона Бедоя — колумбійський футболіст
 Йонатан Бедоя — колумбійський футболіст
 Херардо Бедоя — колумбійський футболіст

Іспанські прізвища